Брячисла́в Василько́вич — имя князей Полоцкой земли:

 Брячислав Василькович (князь изяславско-витебский) — князь Изяславский 1158—1159, князь Витебский 1168 — до 1175, 1178 — после 1181, сын князя Василько Святославича, князя Полоцкого
 Брячислав Василькович (князь полоцкий) — князь Витебский ок. 1221 — ок. 1232, князь Полоцкий 1232 — после 1241, сын Василько Брячиславича, князя Витебского